La Copa Príncipe de Asturias (it. Coppa Principe delle Asturie) è stata una competizione di pallacanestro per club del campionato spagnolo.

Storia 
Inizialmente, nella sua prima edizione (1985), il torneo si chiamava "Copa Asociación" o "Torneo de la ACB".

Nelle prime due edizioni partecipavano al torneo le squadre eliminate durante i primi due turni dei play-off della Liga ACB. Dal 1987 presero parte tutte le squadre iscritte al campionato, mentre dall'edizione del 1989 parteciparono solo le prime tre squadre del gruppo A1 e la prima classificata nel gruppo A2 della Liga ACB. L'edizione del 1990 invece venne annullata a causa di uno sciopero indetto dai giocatori.

Albo d'oro

Edizioni

1985 
Il primo turno è stato giocato dalle squadre eliminate nel primo turno dei play-off di Liga ACB 1984-1985. I club eliminati nei quarti di finale si sono poi uniti al secondo turno. Una squadra viene eliminata se perde due round. In caso di numero dispari di squadre in un turno, una squadra viene ammessa per sorteggio al turno successivo.

Primo turno 

|}

Secondo turno 

|align=right bgcolor=#ffcccc|||172 - 174||align=left|||align=center|82 - 80||align=center|90 - 94

|}

Terzo turno 

|align=right bgcolor=#ffcccc|||191 - 210||align=left|||align=center|93 - 107||align=center|98 - 103
|-
|align=right|||192 - 190||align=left bgcolor=#ffcccc|||align=center|108 - 101||align=center|84 - 89

|}
L' viene ammesso direttamente al turno successivo

Quarto turno 

|align=right|||194 - 189||align=left bgcolor=#ffcccc|||align=center|97 - 97||align=center|97 - 92
|}
Il  viene ammesso direttamente al turno successivo

Fase finale

1986 
Come nell'edizione precedente, il torneo è stato disputato dalle squadre eliminate nei primi due turni dei play-off di Liga ACB 1985-1986.

Quarti di finale

Fase finale

1987 
L'edizione del 1987 fu giocata tra i mesi di ottobre e novembre 1986. Parteciparano tutte le squadre iscritte alla Liga ACB 1986-1987.

1988 
Come l'edizione precedente, al torneo hanno partecipato tutte le squadre iscritte alla Liga ACB 1987-1988.

1989 
L'edizione del 1989 fu giocata dalle migliori tre squadre del gruppo A1 e la migliore del gruppo A2 della Liga ACB 1988-1989.

1991 
Come nell'edizione precedente partecipano le migliori tre squadre del gruppo A1 e la migliore del gruppo A2 della Liga ACB 1989-1990.

Record 
I giocatori che detengono il numero maggiore di edizioni vinte sono:

Vittorie per club

Voci correlate 
 Liga ACB
 Coppa del Re
 Supercoppa spagnola

Collegamenti esterni 
 
 

Spagna
Competizioni cestistiche spagnole